DR – duński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny (dawniej Danmarks Radio)
 Debt Ratio – wskaźnik ogólnego zadłużenia (wskaźnik finansowy mierzący stosunek kapitałów obcych do aktywów ogółem)
 Deutsche Reichsbahn – niemieckie koleje państwowe, istniejące w latach 1920–1949
 Deutsche Reichsbahn (NRD) – kolej państwowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej, istniejąca w latach 1949–1994
 Disaster Recovery – odtwarzanie awaryjne (procesy, polityki i procedury związane z wznowieniem lub utrzymywaniem infrastruktury teleinformatycznej)
 DR Motor Company